BSAH peut faire référence à :

 Bâtiment de soutien et d'assistance hauturier, un type de navire de la Marine nationale ;